Passad kan syfta på:  
 Passadvind – tropisk oceanvind med samma riktning året om
 Passad (bok) – diktsamling av Harry Martinson, utgiven 1945
 Passad (segelbåt) – entyps segelbåt